Bangatan kan avse:
Bangatan, Göteborg
Bangatan, Helsingfors
Bangatan, Hjo
Bangatan, Lund
Bangatan, Malmö